„Втора смена” је југословенска телевизијска серија снимљена 1988. године у продукцији ТВ Скопље.

Епизоде

Улоге 

|-
|Мартин Трпчевски || Николче (6 еп. 1988)
|-
|Катерина Ангеловска || Симона (6 еп. 1988)
|-
|Виктор Дојчиновски || Коце (6 еп. 1988)
|-
|Наталија Куновска || Маргарита (6 еп. 1988)
|-
|Павле Мартиноски || Бранко (6 еп. 1988)
|-
|Виолета Таневска || Горде (6 еп. 1988)
|-
|Андреј Киселички || Бане (6 еп. 1988)
|-
|Симон Киселички || Цане (6 еп. 1988)
|-
|Венцислав Ристов || Цобе (6 еп. 1988)
|-
|Марко Петрушевски || Тошо Мегафон (6 еп. 1988)
|-
|Рубенс Муратовски || Славчо (6 еп. 1988)
|-
|Сашо Софрониевски || Спирко (6 еп. 1988)
|-
|Александар Цамински || Управителот (6 еп. 1988)
|-
|Марија Кондовска || Воспитувачката (6 еп. 1988)
|-
|Борис Ћоревски || Милиционерот (4 еп. 1988)
|-
|Трајче Иваноски || Економот (4 еп. 1988)
|-
|Стојна Костовска || Мајката на Симона (4 еп. 1988)
|-
|Ђокица Лукаревски || Таткото на Симона (4 еп. 1988)
|-
|Анче Џамбазова || Готвачката (3 еп. 1988)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Јосиф Јосифовски || Дедото на Николче (2 еп. 1988)
|-
|Катина Иванова || Мајката на Николче (1 еп. 1988)
|-
|Кирил Ристоски || Таткото на Николче (1 еп. 1988)
|-
|Милица Стојанова || Бабата на Николче (1 еп. 1988)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије